Кубок Шпенглера 1970 — 44-й международный хоккейный турнир.  Состоялся с 26 по 31 декабря 1970 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка впервые стал ленинградский СКА, не проигравший ни одного матча.

Матчи турнира

Итоговая таблица

Бомбардиры

Состав СКА

Ссылки 
 Хроника хоккея. 1970 год 
 Хоккейные архивы. Кубок Шпенглера 1970 
 Архив (фр.)
Кубок Шпенглера 1970

См. также 

 Оф.сайт Кубка Шпенглера 
 Вайлант Арена

Кубок Шпенглера
Декабрь 1970 года
Спорт в Швейцарии в 1970 году